Кальчик — річка на півдні України
 Кальчик — село, Донецька область, Нікольський район
 Кальчик — станція Донецької залізниці в селі Кальчик